

Toponyme
 Miramont-d'Aiguillon est une ancienne commune du département français de Lot-et-Garonne aujourd'hui intégrée dans la commune de Lagarrigue.
 Miramont-d'Astarac est une commune du département français du Gers.
 Miramont-de-Comminges est une commune du département français de la Haute-Garonne.
 Miramont-de-Guyenne est une commune du département français de Lot-et-Garonne.
 Miramont-Latour est une commune du département français du Gers.
 Miramont-de-Quercy est une commune du département français de Tarn-et-Garonne.
 Miramont-Sensacq est une commune du département français des Landes.

Homonymie de toponyme